Johann Lobstein ist der Name folgender Personen:
 Johann Michael Lobstein (1740–1794), deutscher evangelischer Theologe